Název Hraničný potok má více vodních toků:

 Hraničný potok (přítok Handlovky) – pravostranný přítok Handlovky na Slovensku v okrese Prievidza
 Hraničný potok (přítok Klanečnice) – pravostranný přítok Klanečnice v okrese Uherské Hradiště a na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Hraničný potok (přítok Nitry) – pravostranný přítok Nitry na Slovensku v okrese Prievidza
 Hraničný potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Piešťany

Související články 
 Hraniční potok